En Pologne, Gorzków peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin :
 Gorzków, gmina rurale du powiat de Krasnystaw 
 Gorzków, village et chef-lieu de la gmina de même nom

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Gorzków, un village du powiat de Bochnia.
 Gorzków, un village du powiat de Wieliczka.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Gorzków, village du powiat de Kazimierza.
 Gorzków, village du powiat de Staszów.